Teknisk plattform används inom olika teknikmiljöer.

Bilplattform – en standardiserad uppsättning av grunddelar till en bil som används i flera olika bilmodeller
Plattform (datorteknik) – en struktur för databearbetning och funktioner som bildas genom en kombination av maskinvara och programvara